A SZU vagy szu lehetséges jelentései:

Szovjetunióra használt rövidítés Magyarországon
Szuhoj-repülőgépek típusjelzése
Szu, japán kana

Állatok:
 Szúfélék (Scolytidae) rovarcsalád
 Álszúfélék (Anobiidae) rovarcsalád